Transfiguratiekerk (Sarajevo)

 Transfiguratiekerk (Lviv)

 Transfiguratiekerk (Krakau)

 Verlosserkerk op Nereditsa (Veliki Novgorod)
 Transfiguratiekerk (Balasjicha)

Zie ook 
 Chapel of the Transfiguration, een historische kapel in de Amerikaanse staat Wyoming
 Transfiguratiekathedraal, doorverwijspagina

Transfiguratie